Ohrbach ist ein Gewässername:

 Ohrbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler beim Weiler Stöcken von Adelmannsfelden, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ohrbach, frühere Namensform des Orbachs, der bei der Holzmühle von Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg mit dem Glasbach zur Orrot zusammenfließt
 Ohrbach (Walbur), rechter Zufluss der dort noch Erlbach genannten Walbur (linker Oberlauf des Harrasfließes, zum Riethgraben, zur Rodach, zur Itz) bei Kleinwalbur, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Öhrbach, rechter Zufluss der Altaurach (rechter Teilungslauf der Mittleren Aurach) an der Kreisgrenze zwischen Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt und dem kreisfreien Erlangen, beide in Bayern
 Ohrenbach (Begriffsklärung)
 Ohrnbach (Begriffsklärung)
 Orbach (Begriffsklärung)